Одилжон Алишерович Абдурахманов () — Кызыл-Кия, Баткенская область) — киргизский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Мактаарал» и сборной Киргизии.

Биография

Клубная карьера 
Дебютировал в высшей лиге Киргизии в 2014 году в составе клуба «Алдиер» (Куршаб). С 2015 года выступает за ведущий клуб юга республики, «Алай» (Ош). Трёхкратный чемпион Киргизии (2015, 2016, 2017), серебряный призёр чемпионата (2018), неоднократный финалист Кубка Киргизии. В составе «Алая» принимал участие в матчах азиатских клубных турниров.

Карьера в сборной 
В составе сборной Киргизии до 23 лет участник Азиатских игр 2018 года, сыграл 3 матча.

В национальной сборной Киргизии дебютировал 30 августа 2016 года в товарищеском матче против Казахстана, заменив на 87-й минуте Ахлитдина Исраилова.

Включён в состав сборной на финальный турнир Кубка Азии 2019 года, однако на турнире ни разу не вышел на поле.

Примечания 

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Алдиер»
Игроки ФК «Алай»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Мактаарал»